Ignacas ist ein männlicher litauischer Vorname (abgeleitet von Ignaz). Die Abkürzung ist Ignas.

Personen 
Ignacas Stasys Uždavinys (*  1935),  Mathematiker und Politiker.

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname